Сакс, Джеффри:
 Сакс, Джеффри (род. 1954) — американский экономист, профессор.
 Сакс, Джеффри (иногда Джефф) — британский кинорежиссёр.